Hochwies bezeichnet:

 Hochwies (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Hochwies (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochwies (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 deutscher Name für Veľké Pole (auch Hochwiesen), Gemeinde im Okres Žarnovica, Slowakei
 Hochwies (Berchtesgadener Alpen), Hochtal zwischen Seehorn (Berchtesgadener Alpen) und Großem Hundstod
   

Siehe auch:
 Hochwiesgraben